Moçambola (2009) była 34. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Mozambiku. Liga liczyła 14 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Ferroviário Maputo.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Moçambola

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Mozambiku
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce